Dead – album koncertowy grupy Obituary
 Dead – nagrodzony Mercury Prize album grupy Young Fathers
 Dead – właśc. Per Yngve Ohlin, szwedzki wokalista i autor tekstów
 DEAD (ester etylowy kwasu azadikarboksylowego) – odczynnik chemiczny stosowany w reakcji Mitsunobu

Zobacz też